

Населені пункти та їхні частини

 Куркі — село в гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Куркі — село в гміні Дзежґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Куркі — село в гміні Щучин Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Куркі — село в гміні Ґраєво Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Куркі — село в гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Куркі — село в гміні Ольштинек Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Куркі — частина села Старе Курово в гміні Старе Курово Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Куркі — частина села Певелька в гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Куркі — частина села Коніна в гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Куркі — частина села Поремба-Велика в гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Куркі — частина села Маловідз у гміні Єднорожець Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Куркі — частина села Пшисека в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Куркь

Примітки